SHF peut faire référence à :
 la supra-haute fréquence, bande de radiofréquence s'étendant de 3 GHz à 30 GHz
la Société Herpétologique de France, société savante fondée en 1971.
 la Société hippique française, société française de sport équestre fondée en 1865
 la Société de l'histoire de France, société jouant un rôle important dans l'édition de documents concernant l'histoire nationale, fondée en 1833.
 la Société hydrotechnique de France, une société savante basée en France, se consacrant à l'étude de l'hydraulique.
 Schaffhauser Fernsehen (SHf), une chaîne de télévision locale suisse.